Ґілл () — англійське прізвище

Відомі носії 
 Гел Ґілл (;  1975) — американський хокеїст, захисник.
 Девід Алан Ґілл (;  1957) — британський футбольний функціонер, виконавчий директор «Манчестер Юнайтед» (2003—2013) і віце-президент Футбольної асоціації Англії.
 Девід Ґілл (; 1843—1914) — шотландський астроном, член Лондонського королівського товариства (1883).
 Ерік Ґілл (; 1882—1940) — британський скульптор, гравер, дизайнер шрифтів.
 Мендіп Ґілл (;  1988) — британська акторка.
 Самюел Томас Ґілл (; 1818—1880) — австралійський графік англійського походження.
 Теодор Ґілл (; 1837—1914) — американський зоолог.
 Тоні Ґілл (;  1968) — колишній англійський футболіст.
 Френк Ґілл (;  1941) — американський орнітолог.

Див. також 
 Гілл